, surnommé le « dieu des marchés », est considéré comme « le père de l'analyse en chandeliers ». Il a amassé une immense fortune en jouant sur le prix du riz. Honma fut également consultant financier pour le gouvernement japonais.

Biographie 
Il est mort en 1803 laissant à la postérité deux livres sur le fonctionnement des marchés desquels résulte aujourd'hui l'actuelle théorie des chandeliers : « Sakata senho » et « Soba sani no den. » L'analyse des chandeliers est une méthode d'analyse technique.

Ces ouvrages prouvent que l'analyse en chandeliers existait bien avant l'analyse technique tel qu'on la connaît aujourd'hui.

Ce n'est que bien plus tard, en 1991, que Steve Nison révéla les chandeliers japonais au monde occidental grâce à son livre « Japanese candlestick charting technique. » 

Les chandeliers japonais, également appelés candlesticks ou bougies japonaises, sont la représentation graphique des prix de marché.

Liens externes 
 
 
 

Homme d'affaires japonais
Naissance en 1724
Décès en 1803